Rapana (Indonesië); dorp in Indonesië
 Rapana (slak); slakkengeslacht